Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Hessischen Landtags in der 7. Wahlperiode (1. Dezember 1970 bis 30. November 1974).

Präsidium 
 Präsident: Georg Buch (SPD)
 Vizepräsidenten: Hans Wagner (CDU) bis 7. Dezember 1972 Rudolf Lucas (CDU) seit 12. Dezember 1972 Gottfried Voitel (FDP) bis 16. Mai 1973 Hermann Molter (FDP) seit 16. Mai 1973 Hans-Otto Weber (SPD) bis 1. März 1974 Hans Neusel (SPD) seit 6. März 1974

Zusammensetzung 
Nach der Landtagswahl 1970 setzte sich der Landtag wie folgt zusammen:

Fraktionsvorsitzende 
 SPD-Fraktion Werner Best bis 8. Dezember 1970 Heribert Reitz 8. Dezember 1970 bis 18. Januar 1972 Hans Krollmann 18. Januar 1972 bis 9. Oktober 1973 Willi Görlach seit 9. Oktober 1973
 CDU-Fraktion Alfred Dregger bis 28. November 1972 Hans Wagner 28. November 1972 bis 5. November 1974 Gottfried Milde seit 5. November 1974
 FDP-Fraktion Hermann Stein

Abgeordnete

Weblinks 
 Amtliches Ergebnis der Landtagswahl 1970 und Gewählte (PDF; 710 kB)
 Ausschüsse 7. Wahlperiode (PDF; 25 kB)

 07